św. Patrycja z Nikomedii – starożytna męczennica
 św. Patrycja z Neapolu (Patrycja z Konstantynopola) (VII w.) – patronka Neapolu